Mazzini je původně italské příjmení. Nosí jej více osobností:

 Giuseppe Mazzini (1805-1872) – italský politik a revolucionář
 Anna Mina Mazzini (* 1940) – italská popová zpěvačka
 Miha Mazzini (* 1965) – slovinský filmový režisér